Leistungsgruppe bezeichnet:

 die Einteilung der Schulfächer an Hauptschulen, siehe Leistungsgruppe
 die Gruppierung von Leistungsempfängern nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, siehe Leistungsgruppe (SGB)
 die Gruppierung nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch
 die Einteilung von Kleinlokomotiven der Deutschen Reichsbahn, siehe DR-Kleinlokomotive Leistungsgruppe I und DR-Kleinlokomotive Leistungsgruppe II
 die Einteilung von einzelnen Sportlern und Sportvereinen in Gruppen, siehe Leistungsgruppe (Sport)